Atim Roper Morales (Heredia, Costa Rica, 25 de mayo de 2001) es un futbolista costarricense que juega como lateral izquierdo en el C.S Uruguay de Coronado de la Segunda División de Costa Rica.

Trayectoria

Deportivo Saprissa 
Debutó profesionalmente el 30 de septiembre de 2020 con el Deportivo Saprissa de la Primera División de Costa Rica contra Jiracal Sercoba, ingresando al terreno de juego al minuto 85 para después finalizar con victoria 1-0.

Tuvo participación en la Concacaf Champions League, el 14 de abril de 2021, se da su debut en el torneo internacional contra Philadelphia Union, ingresando al terreno de juego al minuto 69, finalizando con derrota 4-0, mientras en el marcador global los eliminaba 5-0.

El 27 de mayo de 2021, el Deportivo Saprissa se enfrentaba ante el C.S Herediano en la final definitiva en busca del nuevo monarca, siendo el Deportivo Saprissa campeón con el marcador global 4-2. Atim con tres partidos disputados con el Deportivo Saprissa le valió para obtener su primer título nacional de la Primera División de Costa Rica.

C.S Uruguay de Coronado 
Fue cedido al C.S Uruguay de Coronado de la Segunda División de Costa Rica. Su debut se dio el 7 de agosto de 2021 contra Municipal Santa Ana, alineado como titular, anotó su primer gol al minuto 53, el partido finalizó con victoria para Roper con el marcador 2-0.

Finalizó con el C.S Uruguay de Coronado la temporada 2021-22 con 25 partidos disputados, ofreciendo 1 anotación y una asistencia.

Deportivo Saprissa 
Debutó en el Torneo Apertura 2022 el 25 de septiembre de 2022 contra el Sporting F.C, ingresó de cambio al minuto 82, finalizando con victoria 2-1.

El Deportivo Saprissa se enfrentó ante el C.S Herediano en la final del Torneo Apertura 2022, Roper no estuvo convocado en la final, el conjunto tibaseño logró obtener la victoria en el marcador global 2-1, Roper lograba obtener el título de la máxima categoría costarricense.

C.S Uruguay de Coronado 
El 19 de enero de 2023 fue enviado a préstamo al C.S Uruguay de Coronado. El 21 de enero debutó en la temporada 202-23 contra el Escorpiones de Belén, alineado como titular en la victoria 2-3.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Palmarés

Títulos nacionales

Vida privada 
Atim, es hijo del exfutbolista costarricense Atim Roper Davis y nieto del exfutbolista Howard Rooper.

Referencias

Enlaces externos 
Ficha de Atim Roper Morales en Transfermarkt
 Ficha de Atim Roper Morales en Soccerway
 Página oficial de Atim Roper Morales en Instagram

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas del Deportivo Saprissa en los años 2020